Saulcy, commune française de l'Aube
 Saulcy, commune suisse du canton du Jura

Voir aussi
 Saulcy-sur-Meurthe, commune française des Vosges
 Le Saulcy, commune française des Vosges
 Île du Saulcy, quartier de Metz

 Félicien de Saulcy, archéologue et numismate français